F14 oder F 14 steht für:
 F 14, italienisches U-Boot (Baujahr 1917; gesunken 1928)
 Ferrari F14 T, italienischer Rennwagen
 „Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain“ (ICD-10-Code)

F-14 steht für:
 Fokker F-14, US-amerikanisches Fracht- und Verkehrsflugzeug
 Grumman F-14 Tomcat, US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Fluor-14, Isotop von Fluor (14F)

F.XIV steht für:
 Fokker F.XIV, niederländisches Frachtflugzeug

F14